Styk může mít různé významy. V psychologii a sociologii je synonymem pro interakci, ve vojenství představuje vzájemný vztah vojsk, v technice je to konstrukce, která umožňuje vzájemný dotek nebo spojení dílů.

 Bezhotovostní platební styk
 Diplomatický styk
 Kolejnicový styk 
 Malý pohraniční styk
 Obchodní styk
 Platební styk
 Pohlavní styk
 Rozhraní mezi dvěma prostředími
 Styk křivek v geometrii

příjmení
 Jozef Styk – slovenský a československý poválečný politik, poslanec Demokratické strany

Související články
 Stykač
 Dotek

Externí odkazy